Los términos Achira  o Achiras pueden referirse a:

Botánica 
 El nombre común de las plantas del género Canna.
 En Argentina, en particular, de las especies Canna glauca y Canna indica, y también de la alismatácea Sagittaria montevidensis.
 En Colombia, Chile, Perú y Río de la Plata, el nombre común de la especie de poácea Arundo indica.

Gastronomía 
 Masa uniforme vendida como pasabocas (tapa) típico colombiano, elaborada con almidón de los tubérculos de Canna.

Geografía 
 Achiras, localidad del departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.
 Achiras, en el departamento Santa Cruz, Bolivia (:w:de).
 Achiras, en el departamento de Lavalleja, Uruguay (:w:ca).